Gueórguievka (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Gueórguievka (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Gueórguievka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia